Сипария ():

 Сипария (город) — город и административный центр региона Сипария в Тринидаде и Тобаго.
 Сипария (регион) — регион в Тринидаде и Тобаго.